Ашуба — абхазская фамилия. Известные носители:

 Ашуба, Нугзар Нуриевич (род. 1952) — абхазский политический деятель, с 2002 по 2012 годы — председатель Народного собрания Абхазии.
 Ашуба, Юрий Шаликович (род. 1958) — член Правительства Республики Абхазия; с 2005 по 2010 годы — Председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия, генерал-майор.